Тази статия представлява сезон 2022/23 в ОФГ Видин.

Отбори

Класиране

Първа фаза

Втора фаза

Първа група

Втора група

Източници 
 Информация за сезон 2022/23 в bulgarian-football.com

2022/23
Сезон 2022/23 във футбола